Община () — в Болгарії — територіальна, автономна і адміністративна одиниця країни другого рівня (входить до складу області). В статистиці NUTS Євростату відповідає рівню LAU 1 (local administrative unit)

Очолює общину кмет, який обирається громадянами адміністративно-територіальної одиниці шляхом прямого, рівного і таємного голосування кожні 4 роки. На відміну від керівників центральної влади (президент, прем'єр-міністр) — для кмета немає обмежень щодо термінів, і він може перебувати на посаді більше двох каденцій поспіль.

Усього в Болгарії нараховується 265 общин в складі 28 областей.

Ради общин 
Органами місцевого самоврядування в общинах є Ради общин (). Члени цих рад називаються «представниками» ().

На місцевих виборах громадяни Болгарії голосують одночасно за кмета та представників рад двома окремими бюлетенями. Зазвичай представники входять до складу рад пропорційно до результатів виборів кмета. Рада допомагає кмету керувати общиною (зазвичай більшість складається з представників тієї партії чи коаліції, з якої балотувався кмет), а також контролює його дії (зазвичай присутня меншість з опозиційних представників тих партій або коаліцій).

У маленьких общинах представниками рад стають люди з місцевої інтелігенції — юристи, лікарі, підприємці. Чим більше община, тим більше представників великого бізнесу і професійних політиків входить до складу ради.

З-поміж усіх общин тільки три (Варна, Столична та Пловдив) поділяються ще й на міські райони, які очолюють також кмети, і які обираються жителями цього району. У невеликих населених пунктах (зазвичай, де менше 150 жителів) кмет призначає своїх намісників.

Общини Болгарії

Общини Благоєвградської області

Общини Бургаської області

Общини Варненської області

Общини Великотирновської області

Общини Видинської області

Общини Врачанської області

Общини Габровської області

Общини Добрицької області

Общини Кирджалійської області

Общини Кюстендильської області

Общини Ловецької області

Общини Монтанської області

Общини Пазарджицької області

Общини Перницької області

Общини Плевенської області

Общини Пловдивської області

Общини Разградської області

Общини Русенської області

Общини Силістринської області

Общини Сливенської області

Общини Смолянської області

Общини Софійської області

Общини міської області Софія

Общини Старозагорської області

Общини Тирговиштської області

Общини Хасковської області

Общини Шуменської області

Общини Ямбольської області

Див. також 

 Адміністративний поділ Болгарії
 Община (адміністративно-територіальна одиниця)

Примітки

Посилання 
  
  

 
Адміністративний поділ Болгарії
Болгарії
Болгарія